Sulphur (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana.
 Sulphur (Oklahoma), població dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma.
 Port Sulphur, població dels Estats Units a l'estat de Louisiana.
 Sulphur Springs, diversos indrets